Marcin Kolusz (né le  à Limanowa dans la voïvodie de Petite-Pologne en Pologne) est un joueur professionnel polonais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant dans la première partie de sa carrière avant de se repositionner comme défenseur.

Biographie

Carrière en club
Formé au Podhale Nowy Targ en Ekstraklasa, il est repêché en 2003 en  par les Giants de Vancouver au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Wild du Minnesota en , en . Après une saison avec les Giants dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il revient au pays. En 2005, il rejoint le HC Oceláři Třinec. Il ne s'impose pas immédiatement avec l'équipe de Extraliga. Il est prêté à des clubs de niveau inférieur mais gagne sa place à partir de la saison suivante. En 2008, il part au HK ŠKP Poprad pensionnaire de l'Extraliga slovaque.

Carrière internationale 
Il représente la Pologne en senior depuis 2006.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior de hockey sur glace 
2004: meilleur pointeur de la division 2 groupe A.
2004: meilleur buteur de la division 2 groupe A.

Championnat du monde de hockey sur glace 
2012: meilleur pointeur de la division 1 groupe B.
2012 : nommé meilleur attaquant de la division 1 groupe B
2012 : nommé dans l'équipe type de la division 1 groupe B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 5||0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 0||0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 30||2|| 4|| 6|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2003-2004|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 64|| 6|| 12|| 18|| 19|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 26||5||9|| 14|| 12|| 9|| 0|| 4|| 4||16 
|-
|rowspan="3"| 2005-2006 || HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| HC Havířov|| 1.liga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| HK Jestřábi Prostějov|| 1.liga|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 27|| 15|| 12|| 27|| 31|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 43|| 5|| 1|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 43|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HK ŠKP Poprad|| Extraliga|| 53|| 1|| 13|| 14|| 42|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || || || || || || 2|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 33|| 14|| 22|| 36|| 22|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 24|| 7|| 14|| 21|| 14|| 11|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2011-2012|| KH Sanok ||Ekstraklasa || 41|| 22|| 23|| 45|| 8|| 9|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 2012-2013|| KH Sanok ||Ekstraklasa || 37|| 13|| 24|| 37|| 4|| 10|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014|| KTH Krynica||Ekstraklasa || 19|| 8|| 19|| 27|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| GKS Tychy ||Ekstraklasa || 24 || 10 || 19 || 29 || 6 || 15 || 5 || 3 || 8 || 2
|-
| 2014-2015|| GKS Tychy ||Ekstraklasa || 42|| 16|| 24|| 40|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016|| GKS Tychy ||Ekstraklasa || 41|| 14|| 25|| 39|| 6|| 14|| 2|| 9|| 11|| 4
|-
| 2016-2017|| GKS Tychy ||Ekstraklasa || 32|| 9|| 13|| 22|| 6|| 15|| 1|| 10|| 11|| 8
|-
| 2017-2018|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 38|| 11|| 20|| 31|| 8|| 14|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
| 2018-2019|| Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || 22|| 3|| 13|| 16|| 10|| 16|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2019-2020|| KH GKS Katowice ||Ekstraklasa || 44|| 8|| 21|| 29|| 10|| 6|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2020-2021|| Sport Vaasa || Liiga|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HK Dukla Michalovce || Extraliga || 14||0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Statistiques internationales 

|2001||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D2||4||0||0||0|| 0||0|| align="left"|
|-
|2002||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D2|| 5|| 6|| 8|| 14|| 16|| +12|| align="left"|
|-
|2003||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1||5||4||3||7|| 0||-2|| align="left"|
|-
|2003||align="left"|Championnat du monde junior B||5||2||1||3|| 6||+2|| align="left"|
|- 
|2004||align="left"| Championnat du monde junior D2||5||8||10||18|| 4||+17||align="left"|
|-
|2005||align="left"|Championnat du monde junior D1 ||5||2||1||3|| 10||-1|| align="left"|
|- 
|2006||align="left"|Championnat du monde D1 ||5||2||5||7|| 4||+6|| align="left"| 
|-
|2007||align="left"|Championnat du monde D1 ||5||0||2||2|| 6||+1||align="left"|
|-
|2008||align="left"|Championnat du monde D1 ||5||2||1||3|| 0||+2||align="left"| 
|-
|2009||align="left"|Championnat du monde D1 ||5|| 4|| 0|| 4|| 6|| -1||align="left"|
|- 
|2010||align="left"|Championnat du monde D1 ||5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -4||align="left"| 
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5|| 2|| 4|| 6|| 4|| +1|| align="left"| 
|- 
|2012||align="left"|Championnat du monde D1 ||5|| 4|| 6|| 10|| 0|| +8||align="left"|
|-
|2012 || align="left"|Qualifications olympiques || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || +1 ||align="left"| Pré-qualifications olympiques
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 1 || 7 || 8 || 2 || +5|| align="left"|
|-
|2014||align="left"|Championnat du monde D1B ||5 || 3 || 2 || 5 || 0 || +2||align="left"|

Références

Naissance le 18 janvier 1985
Naissance dans la voïvodie de Petite-Pologne
Joueur international polonais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Podhale Nowy Targ
Joueur du HC Havířov
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HK Poprad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce